Der Begriff Jungvolk ist mehrdeutig. Er ist die Bezeichnung für:

 Deutsches Jungvolk (DJ)
 Österreichisches Jungvolk (ÖJV)